Hans Lynge ist der Name folgender Personen:

* Hans Lynge (Autor) (1906–1988), grönländischer Autor und Künstler 
 Hans Lynge (Politiker) (1916–1986), grönländischer Politiker, Landesrat
 Hans Anthon Lynge (* 1945), grönländischer Autor